SL, Sl, sl eller .sl kan syfta på:
 SL – Storstockholms Lokaltrafik varumärke för kollektivtrafik bedriven av Region Stockholm.
 SL-kort – Benämning för olika förköpsbiljetter med SL.
 SL Access – Storstockholms Lokaltrafiks huvudbiljettsystem från 2010.
 SL Buss AB – ett tidigare bussbolag i Stockholm 1990–1999.
 SL Infrateknik – Storstockholms Lokaltrafiks dotterbolag för förvaltning, utveckling och underhåll av fastigheter och bansystem 2000–2005.
 SL 9225 – en motordriven dressin.
 SL – spelledare. den som leder ett rollspel.
 SL – Southern League, basebolliga i USA.
 SL – beteckning på fiskebåt från Sundsvall.
 SL – Skandinavisk Linjetrafik, ett tidigare rederi som trafikerade Öresund.
 SL Benfica – en portugisisk idrottsklubb.
 SL-1 – en experimentell kärnreaktor som ägdes av USA:s armé.
 SLn – Speciella linjära gruppen, i invariantteori.
 .sl – nationell toppdomän för Sierra Leone.
 sl – språkkod för slovenska.